Partido Renovador Social pode se referir a:

Aliança Democrática de Angola - Coligação eleitoral de Angola
Partido de Renovação Social - Partido político de Angola
Partido para a Renovação Social - Partido político da Guiné-Bissau

Desambiguações de organizações